Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2012/2013.

Samenvatting seizoen

Spelers

Transfers

Zomer

Winter

1 = contract verlopen
2 = contract verbroken
3 = begin huurcontract
4 = einde huurcontract

Technische staf

Wedstrijden

Voorbereiding - Oefenwedstrijden

Jupiler Pro League 2012-13 : Reguliere competitie 

Opstelling Lierse: Sels - Farag - Okka - Dachelet - Ayew  - Wils  - Lambot  - Bourabia - Bekoe  - Menga  - HazurovVervangingen: 56' Bekoe El-Gabas 64' Lambot Adesanya 78' Menga Yasser 

Opstelling Lierse: Sels - Yasser - Okka - Dachelet - Wils - Lambot - Farag - Hazurov  - Bourabia  - Menga - Bekoe  Vervangingen: 64' Yasser Bidaoui 64' Hazurov El-Gabas 91' Menga Adesanya 

Opstelling Lierse: Sels - Bidaoui - Yasser - Okka - Dachelet - Wils - Lambot - Farag  - Hazurov - Bourabia  - MengaVervangingen: 75' Menga El-Gabas 

Opstelling Lierse: Sels - Bidaoui - Yasser - Okka - Dachelet - Wils - Lambot - Farag  - Hazurov - Bourabia - MengaVervangingen: 77' Yasser Adesanya 84' Wils El-Gabas 

Opstelling Lierse: Sels - Bidaoui  - Okka - Dachelet - Wils - Lambot - Saïdi - Farag - Hazurov - Bourabia - Menga Vervangingen: 70' Hazurov Yasser 82' Bidaoui El-Gabas 89' Menga Adesanya 

Opstelling Lierse: Sels - El-Gabas - Yasser - Okka - Dachelet - Wils - Saïdi - Farag - Hazurov - Bourabia - Menga       Vervangingen: 13' Saidi Lambot  73' El-Gabas Bidaoui 86' Menga Bekoe 

Opstelling Lierse: Sels - El-Gabas  - Yasser - Okka - Dachelet - Wils - Lambot - Farag - Hazurov - Bourabia - Menga Vervangingen: 52' El-Gabas Adesanya 69' Yasser Bidaoui 83' Wils Bekoe 

Opstelling Lierse: Sels - Bidaoui - Yasser - Okka - Dachelet - Wils - Lambot - Heymans - Hazurov - Bourabia - Menga Vervangingen: 69' Hazurov Adesanya10px 89' Bidaoui Claes 

Opstelling Lierse: Sels - Okka - Dachelet  - R. Ayew - Wils  - Hussein - Bidaoui - Lambot - Bourabia - Menga  - El-Gabas  Vervangingen: 45' Okka Bekoe 75' El-Gabas Adesanya 

Opstelling Lierse: Sels - Heymans - Dachelet - R. Ayew - Wils  - Bidaoui - Hairemans - Lambot - Bourabia -Menga - K. HazurovVervangingen: 72' Hairemans10px Adesanya 83' Menga Bekoe 

Opstelling Lierse: Sels, Swinkels, Bidaoui, Hairemans , Yasser, Dachelet, Ayew, Wils, Lambot, Hazurov, Bourabia Vervangingen: 46' Hairemans Menga 46' Lambot Okka 62' Dachelet Adesanya 

Opstelling Lierse: Sels - Swinkels - Wils - Okka - Dachelet - Hussein - Ayew  - Lambot - Bourabia - Bekoe - HazurovVervangingen: 56' Lambot Menga 70' Bekoe Adesanya 77' Wils Hairemans 

Opstelling Lierse: Sels - Dachelet - Okka  - Lambot - R. Ayew - Wils -  Hairemans  - Bourabia - Menga - Hazurov  - Bidaoui Vervangingen: 61' Hazurov Heymans 73' Hairemans  El-Gabas 73' Menga Bekoe 

Opstelling Lierse: Sels-Bidaoui-Hairemans-Okka-Dachelet-Ayew-Wils-Lambot-Hazurov-Bourabia-MengaVervangingen: 62' Hazurov Heymans 72' Hairemans El-Gabas 72' Menga Bekoe 
 

Opstelling Lierse: Sels-Heymans-Okka-Saidi-Dachelet-Wils-Bourabia-Yasser-Bidaoui-Menga-Hazurov Vervangingen: 1' Wils Hairemans 63' Menga El-Gabas 70' Yasser Adesanya

Opstelling Lierse: Sels-Heymans-Bidaoui-Yasser-Okka-Ayew-Wils-Saidi-Hazurov-Bourabia-Menga Vervangingen: 62' Yasser Hairemans 69' Bidaoui El-Gabas 90'+3 Hazurov Bekoe

Opstelling Lierse: Sels-Heymans-Bidaoui-Hairemans-Okka-Ayew-Wils-Saidi-Hazurov-Bourabia-MengaVervangingen: 46' Hairemans El-Gabas 64' Bidaoui Vercauteren 

Opstelling Lierse: Sels-Heymans-Bidaoui-Yasser-Okka-Ayew-Wils-Saidi-Hazurov-Bourabia-BekoeVervangingen: 46' Bidaoui El-Gabas 54' Yasser Hairemans 82' Bekoe Adesanya

Opstelling Lierse: Sels-Heymans-Hazurov-Bourabia-Menga-Okka-Ayew-Saidi-El-Gabas-Dachelet-LambotVervangingen: 63' El-Gabas Bidaoui 72' Ayew Bekoe 90' Menga  Adesanya

Opstelling Lierse: Sels-Heymans-Okka-Saidi-Ayew-Wils-Lambot-Bourabia-Menga-Hazurov-El-GabasVervangingen: 74' Menga Verauteren 90'+2 Bourabia Adesanya

Opstelling Lierse: Sels-Heymans-Saidi-Ayew-Okka-Lambot-Bourabia-Wils-El-Gabas-Hazurov-MengaVervangingen: 57' Menga Vercauteren 83' Dachelet El-Gabas

Opstelling Lierse: Sels-Heymans-Okka-Saidi-Ayew-Wils-Bourabia-Lambot-Dachelet-Hazurov-El-GabasVervangingen: 56' Heymans Aboumosalam 63' Wils Hairemans 74' Ayew Vercauteren 

Opstelling Lierse: Sels-Aboumosalam-Swinkels-Saidi-Ayew-Wils-Claassen-Bourabia-Hazurov-El-Gabas-AshourVervangingen: 78' Ashour Vercauteren

Opstelling Lierse: Sels-Ayew-Saidi-Swinkels-Ofori-Bourabia-Claasen-Wils-Ashour-Hazurov-El-GabasVervangingen: 57' Ashour  Annab 82' El-Gabas  Adesanya

Opstelling Lierse: Sels-Ayew-Saidi-Swinkels-Ofori-Bourabia-Claasen-Wils-El-Gabas(59'Pouga)-Hazurov-Ashour(45'Bidaoui)Vervangingen: 45' Ashour Bidaoui 59' El-Gabas Pouga

Opstelling Lierse: Sels-Dachelet-Swinkels-Saidi-Ofori-Ashour-Wils-Claasen-Bourabia-El-Gabas-HazurovVervangingen: 46' Ashour Pouga 65' El-Gabas Bidaoui75'Wils Yasser 

Opstelling Lierse:Sels-Ofori-Swinkels-Frans-Dachelet-Lambot-Bourabia-Wils-El-Gabas-Pouga-ClaasenVervangingen: 45' Lambot Hazurov 70' El-Gabas Bidaoui 

Opstelling Lierse: Sels-Okka-Swinkels-Saidi-Aboumosalam-Bourabia-Claasen-Ofori-Wils-Shebata-HazurovVervangingen: 85' Bourabia Annab 90' Hazurov Frans 90'+1 Claasen El-Gabas

Opstelling Lierse: Sels, Swinkels, Shebata, El-Gabas, Okka, Aboumosalam, Saïdi, Hazurov, Bourabia, Annab, OforiVervangingen: 80' Hazurov  Salahdin 90' Bourabia  Lambot  
 

Opstelling Lierse: Sels, Swinkels, Shebata, Adesanya, Okka, Frans, Wils, Aboumosalam, Hazurov, Bourabia, AnnabVervangingen: 46' Bourabia  Claasen 58' Shebeta  Ofori 76' Adesanya  Salahdin

Jupiler Pro League 2012-13 : Play Off 2

Groep A 

Opstelling Lierse: Essam - Okka  - Swinkels - Frans - Aboumosalem - Wils - Annab - Lambot - Bourabia - Adesanya - Hazurov
Vervangingen: 68' Adesanya Saladin - 77' AnnabOfori - 82' Lambot Shebata

Opstelling Lierse: Essam - Adesanya - Okka - Swinkels - Abou - El-Gabas - Frans  - Annab - Lambot - Bourabia - Wils
Vervangingen: 64' Adesanya Pouga - 

Opstelling Lierse: Goris - Swinkels - Shebeta - El-Gabas - Okka - Wils  - Hazurov  - Frans  - Lambot - Aboumosalam - Annab 
Vervangingen: 66' El-Gabas Pouga - 74' AnnabFarag  - 78' Okka Bourabia 

Opstelling Lierse: Goris - Swinkels - Shebeta - Saidi - Bourabia - Aboumosalem  - Pouga - Frans  - Lambot - Wils - Adesanya
Vervangingen: 66' Shebata Farag - 74' AdesanyaVercauteren  - 83' Aboumosalem Van der Heyden

Opstelling Lierse: Goris - Swinkels - Vercauteren - Pouga - Frans - Van Der Heyden - Wils - Farag - Lambot - Saïdï - Bourabia
Vervangingen: 60' Pouga Saladhin - 74' Van Der HeydenHazurov  - 87' Vercauteren Aboumosalem

Opstelling Lierse: Goris - Swinkels - Shebeta - Vercauteren - Sahladhin - Farag  - Bourabia - Frans  - Lambot - Wils - Saidi
Vervangingen: 82' Vercauteren Van Der Heyden - 88' SaladhinSols  - 88' BourabiaVan de Walle

Opstelling Lierse: Kawashima - Adesanya - Bekoe - Bidaoui - Claassen - Gaxa  - Grncarov  - Saidi - Maric - Thompson  - Wils
Vervangingen: 78' Adesanya Nyason - 84' Bekoe Sonck - 89' Bidaoui Hairemans

Opstelling Lierse: Goris - Swinkels - Shebeta - El-Gabas - Okka - Wils  - Hazurov  - Frans  - Lambot - Aboumosalam - Annab 
Vervangingen: 66' El-Gabas Pouga - 74' AnnabFarag  - 78' Okka Bourabia 

Opstelling Lierse: Kawashima - Adesanya - Ayew - Bekoe - Bidaoui - Claassen - Frans - Grncarov - Maric - Thompson  - Wils
Vervangingen: 60' Ayew Gaxa - 68' Adesanya Huysegems - 90' Bekoe Nyason

Opstelling Lierse: Kawashima - Ayew - Bekoe  - Bidaoui  - Claassen - Frans - Gaxa - Hairemans - Maric - Saïdi  - Wils
Vervangingen: 50' Hairemans Adesanya - 76' Wils Huysegems - 84' Claassen El-Gabas

Opstelling Lierse: Kawashima - Adesanya - Ayew - Bekoe - Bidaoui  - Claes - Frans - Gaxa - Maric  - Saïdi - Wils
Vervangingen: 61' Wils El-Gabas -66' Gaxa Nyason - 78' Claes Huysegems

Beker van België 2012-13 

Opstelling Lierse: Sels - Heymans - Bidaoui - Yasser - Adesanya - Okka  - Dachelet - Wils - Lambot - Claes - Menga Vervangingen: 46' Dachelet Ayew 46' Claes Hazurov 55' Menga Bekoe8px))

Topschutters 

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2012/13